Anić je prezime u Hrvatskoj, a i drugim zemljama. 

Anića ima danas najviše u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Poznati Anići 
Darko Anić, (* 1957.), hrvatsko-francuski šahist
Franka Anić, (* 1991.), slovenska taekwondašica
Igor Anić, (* 1987.) francuski rukometaš podrijetlom iz BiH
Ljerka Anić, (* 1959.),  hrvatska i bosanskohercegovačka spisateljica za djecu i prevoditeljica
Vladimir Anić, (* 1930. – 2000.†) hrvatski jezikoslovac
Zdravko Anić, (* 1954.), akademski slikar

Podrijetlo prezimena
Nastalo od ženskog imena Ana.
Anići su Hrvati, dobrim dijelom iz Obrovca, a prema nekim izvorima iz Like (mjesto Krasno), Brčkog (BiH), Travnika (BiH) te iz okolice rijeke Bune u Hercegovini.

Povijesni izvori o prezimenu Anić

 Hrvatska prezimena